

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Поход ассирийского царя Асархаддона в Египет окончился неудачей.

Китай 
 20-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Во 2 луне луская княгиня Цзян поехала в Цзюй.
 Летом в Ци была эпидемия.
 Зимой циское войско воевало с жунами.
 Чжэнцы захватили яньского Чжун-фу и (по датировке гл.34 «Ши цзи») вернули Хуэй-вана к власти (согласно Кун Ин-да, в этих событиях участвовало княжество Южное Янь, а не северное, как в понимании Сыма Цяня).
 Согласно гл.42, чжэнские войска двинулись на Чжоу против узурпатора Туя, но не добились успеха и вернулись, а Хуэй-ван поселился в Ли.

См. также

Примечания